Дюк Дуковський (, 31 серпня 1900, Реджайна — 26 вересня 1976, Норт-Ванкувер) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1916 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс», «Нью-Йорк Амеріканс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 206 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Інше 
Окрім хокею Дюк також грав у бейсбол, регбі та футбол.

Був одружений, мав чотирьох дітей. Після спортивної кар'єри працював продавцем.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Українці Канади
Канадські хокеїсти
Уродженці Реджайни
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎